Allenspach ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Allenspach (* 1969), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Andreas Allenspach (* 1968), Schweizer Informatiker und Segelflieger
 Heidi Wunderli-Allenspach (* 1947), Schweizer Biologin, Rektorin der ETH Zürich
 Heinz Allenspach (1928–2022), Schweizer Politiker
 Max Allenspach (1898–1983), Schweizer Gymnasiallehrer, Rektor, Schriftsteller, Lyriker und Kulturkritiker

Siehe auch:
 Allensbach